Afro kan syfta på:

 Afro – en sorts frisyr
 Afroamerikaner – en invånare i USA (och ibland övriga Amerika) med mörk hy och ursprung från Afrika
 Afroasiatiska språk –  en språkfamilj som främst hör hemma i sydvästra Asien och norra och östra Afrika
 Afro-karibisk musik – en bred benämning på flera musikstilar i Karibien
 Afro-kubansk 6/8 – den rytm som troligen är den mest varierande av alla afro-kubanska
 Afro (musikalbum) – musikalbum av Dizzy Gillespie
 Afro (valuta) – en framtida valuta i Afrika
 Afro-Dite – en svensk popgrupp
 Afro Samurai – ett tv-spel till Playstation 3 och Xbox 360
 Afro-Shirazi Party – ett tanzaniskt parti som var aktivt i Zanzibar

Personer
 Afro Basaldella (1912–1976), italiensk målare
 Teddy Afro (1976–), en etiopisk sångare